O e-readiness é um meio de retratar a situação da infra-estrutura de tecnologias de informação e comunicação de um país, fora isso, ainda analisa a habilidade de seus consumidores, governo e empresas de usar essa tecnologia. Através de um ranking com cerca de 100 critérios quantitativos e qualitativos, organizados em 6 categorias diferentes.

Essas categorias são divididas em:

 Infra-estrutura tecnológica e conectividade - 25%
 Ambientes de negócios - 20%
 Adoção entre consumidores e empresas - 20%
 Ambientes sociocultural - 15%
 Ambiente legal e regulatório - 15%;
 Serviços eletrônicos de suporte - 5%

Ou seja, não é simplesmente uma questão de número de computadores, número de celulares e banda larga do país, envolve toda a habilidade que os habitantes têm de utilizar essas tecnologias.

Os dados, em sua maioria, são provindos da Unidade de Inteligência do Economist e da Pyramid Research. Mas o seu maior responsável é o Economist.

Essa pesquisa é feita anualmente com 70 países, entre eles desenvolvidos e subdesenvolvidos. Atualmente os Estados Unidos ocupam o posto de primeiro lugar no ranking (anteriormente ocupado pela Dinamarca) seguido por Hong Kong. O Brasil se encontra atualmente na 41º posição.

É a partir de pesquisas como essa que é possível identificar a disparidade entre os países, que se torna maior do que as diferenças de renda per capita. Quando se fala em internet, a diferença entre países ricos e países pobres se torna cerca de 600 vezes maior.

Ranking dos últimos três anos

Referências e Notas 
"Economist Intelligence Unit 2006 e-readiness rankings"

Ver também 
 Sociedade da Informação
 Tecnologia
 Inclusão Digital

Ligações externas 
 
 

Ciência da computação
Palavras, frases e expressões em inglês